3-й Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин прошёл с 15 по 22 сентября 1951 года в столице Франции Париже с участием 10 национальных сборных команд. Чемпионский титул во второй раз подряд выиграла сборная СССР.

Команды-участницы 
СССР, Болгария, Румыния, Франция, Югославия, Бельгия, Португалия, Италия, Нидерланды, Израиль.

Система проведения чемпионата 
10 команд-участниц чемпионата на предварительном этапе были разбиты на три группы. 6 команд (по две лучшие из групп) вышли в финальный этап, где по круговой системе разыграли места с 1-го по 6-е. Итоговые 7—10-е места по такой же системе разыграли команды, занявшие в группах предварительного этапа 3—4-е места.

Предварительный этап

Группа А 

 15 сентября: Бельгия — Италия 3:0 (15:6, 15:12, 15:13).
 16 сентября: СССР — Италия 3:0 (15:4, 15:7, 15:2).
 17 сентября: СССР — Бельгия 3:0 (15:2, 15:1, 15:1).

Группа В 

 15 сентября: Югославия — Португалия 3:0 (15:12, 15:7, 16:14).
 16 сентября: Болгария — Югославия 3:1 (15:10, 15:8, 14:16, 15:13); Португалия — Нидерланды 3:1 (11:15, 15:12, 16:14, 15:6).
 17 сентября: Югославия — Нидерланды 3:0 (15:3, 15:8, 15:12); Болгария — Португалия 3:0 (15:5, 15:10, 15:1).
 18 сентября: Болгария — Нидерланды 3:0 (15:1, 15:3, 15:2).

Группа С 

 15 сентября: Франция — Израиль 3:0 (15:10, 15:7, 15:6).
 16 сентября: Румыния — Франция 3:1 (13:15, 15:9, 16:14, 15:12).
 17 сентября: Румыния — Израиль 3:0 (15:3, 15:5, 15:6).

Классификационный раунд 

 19 сентября: Португалия — Италия 3:2 (9:15, 15:12, 7:15, 15:13, 15:11); Нидерланды — Израиль 3:2 (13:15, 18:16, 15:8, 6:15, 15:5).
 20 сентября: Италия — Израиль 3:0 (15:9, 15:6, 18:16); Португалия — Нидерланды 3:0 (15:9, 15:7, 15:11).
 21 сентября: Италия — Нидерланды 3:0 (15:10, 15:13, 15:13); Португалия — Израиль 3:0 (15:9, 15:6, 15:13).

Финальный этап 

 18 сентября: СССР — Югославия 3:0 (15:12, 15:2, 15:11); Франция — Болгария 3:2 (15:12, 15:9, 5:15, 10:15, 15:12); Румыния — Бельгия 3:0 (15:8, 15:3, 15:5).
 19 сентября: Югославия — Румыния 3:2 (11:15, 15:9, 5:15, 15:10, 17:15); СССР — Франция 3:0 (15:2, 15:6, 15:7); Болгария — Бельгия 3:0 (15:2, 15:8, 15:7).
 20 сентября: Болгария — Югославия 3:0 (15:5, 15:6, 15:8); СССР — Румыния 3:0 (15:9, 15:9, 15:7); Франция — Бельгия 3:0 (15:8, 15:10, 15:5).
 21 сентября: Франция — Югославия 3:2 (7:15, 15:6, 15:12, 12:15, 15:10); СССР — Бельгия 3:0 (15:4, 15:3, 15:3); Болгария — Румыния 3:2 (15:1, 15:8, 8:15, 13:15, 15:7).
 22 сентября: Югославия — Бельгия 3:0 (16:14, 15:11, 15:6); СССР — Болгария 3:0 (15:8, 15:3, 15:4); Румыния — Франция 3:0 (17:15, 15:11, 17:15).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Константин Рева, Владимир Саввин, Валентин Китаев, Владимир Щагин, Алексей Якушев, Порфирий Воронин, Владимир Ульянов, Сергей Нефёдов, Михаил Пименов, Владимир Гайлит, Гиви Ахвледиани, Владимир Андреев. Главный тренер — Анатолий Чинилин.

 : Костадин Шопов, Борис Гюдеров, Драгомир Стоянов, Панайот Пондалов, Стоян Кырджиев, Бото Данаилов, Коста Баджаков, Иван Конарев, Петар Лазанов, Генчо Петков, Пею Пырлев, Денё Денев. Главный тренер — Димитар Еленков.

 : Игор Булацель, Рене Брокли, Игорь Шишкин, Альфонс Клапаред, Мишель Константен, Рене Демотт, Франсуа Дюжарден, Анри Паскалини, Робер Пужоль, Жак Фабр, Рене ван Брантегем, Жак Вильмен. Главный тренер — Марсель Матор.

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.
 

Чемпионаты Европы по волейболу среди мужчин
1951 год в волейболе
Международные спортивные соревнования в Париже
Чемпионаты Европы в 1951 году
Сентябрь 1951 года
Спорт во Франции в 1951 году
Международные соревнования по волейболу во Франции
Чемпионаты Европы во Франции